Qatar Total Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Qatar Total Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2012 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród 2 168 400 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Katarze